Чемпионат африканских наций 2020 года — шестой чемпионат африканских наций, прошедший в Камеруне с 16 января по 7 февраля 2021. Турнир проводится под эгидой Африканской конфедерации футбола для мужских футбольных сборных команд стран Африки, состоящих только из игроков национальных чемпионатов. Изначально планировалось провести чемпионат в январе-феврале 2020, однако из-за пандемии COVID-19 сроки дважды переносили.

Победителем турнира во второй раз в истории стала сборная Марокко.

Отборочный турнир 
В отборочном турнире, прошедшем с апреля по октябрь 2019, приняло участие 48 команд, разделённых на 6 регионов. В финальную стадию отобрались 15 сборных. Также Камерун квалифицировался автоматически как хозяин турнира.

Групповой этап 
На групповом этапе 16 команд были поделены на 4 группы по 4 команды. По две лучших команды из каждой группы вышли в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

См. также 

 Чемпионат африканских наций
 Кубок африканских наций

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира

Чемпионаты африканских наций